Брајтшајд може бити:

 Брајтшајд (Хесен), општина у округу Лан-Дил, у њемачкој покрајини Хесен.
 Брајтшајд (Вестервалд), општина у округу Нојвид, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Брајтшајд (Хунсрик), општина у округу Мајнц-Бинген, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.